Серге́й Плешако́в:
 Плешаков, Сергей Михайлович (1957—2018) — советский и российский хоккеист на траве, бронзовый призёр Олимпиады-1980.
 Плешаков, Сергей Тимофеевич (1914—1986) — советский учёный-архивист, директор ЦГАОР СССР (1975—1983).